Махач Далгатович Муртазалиев (род. , селение Кеди, Цумадинский район, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. В возрасте 15 лет стал победителем престижного турнира в память Али Алиева в весовой категории до 54 кг. Махач, один из самых талантливых и техничных борцов мира, в 2007-2008 годах. Один из немногих борцов, который давал хороший бой и выигрывал у Б.Сайтиева. Многие тренеры и любители борьбы считают, что если бы не тяжелая травма плеча, то Махач Муртазалиев добился ещё больших успехов.Рано завершил карьеру вследствие тяжелой травмы.

Биография 
По национальности — аварец. Родился в селении Кеди (Цумадинский район), школу окончил в Хасавюрте. Отец Далгат Тайгибович работал мастером в одном из училищ Хасавюрта, мать — домохозяйка. Борьбой занимался с 9 лет. Первый тренер — [Мирзаев, Абдурахман Ильясович|Абдурахман Мирзаев]]. В последующем оттачивал своё мастерство у знаменитого наставника, заслуженного тренера России Магомеда Гусейнова. Имеет два высших образования — окончил физкультурный факультет ДГПУ и юридический факультет ДГУ. Самый молодой участник в составе олимпийской сборной России 2004 года по вольной борьбе.

Ссылки 
 Муртазалиев Махач Далгатович на сайте ФСБР
 Профиль на infosport.ru
 
 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Чемпионы России по вольной борьбе
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года